Dunja est un prénom féminin pouvant désigner:

Prénom
, femme politique pakistanaiss
 (1967-2016), marionnettiste iranienne
 (1934-2011), danseuse et chorégraphe américaine

Voir aussi
Donya, film iranien sorti en 2003
Donya, album du chanteur Arash sorti en 2008

Homonymie de prénom